Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Gunnarsson e Anders Järryd che hanno battuto in finale Ricardo Acuña e Belus Prajoux 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Victor Amaya /  Tom Gullikson (primo turno)
 Wojciech Fibak /  John Fitzgerald (quarti di finale)

 Jan Gunnarsson /  Anders Järryd (campioni)
 Tian Viljoen /  Danie Visser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1983